«Носорог» — независимый российский журнал и одноимённое издательство, выпускающее прозу, поэзию и философию. Журнал выходит с 2014 года, периодичность выпуска — 2-4 номера в год. Основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным. В 2015 году к редакции присоединился Станислав Снытко. «„Носорог“ публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков — в этом смысле мы отличаемся от, например, классического толстого журнала. Мы с самого начала делали особый упор на дизайн, совмещая литературные тексты с живописью. Каждый номер составлен по коллажному принципу: разные стили и формы, слова и изображения, иногда лишь удерживающие напряжение, а зачастую собирающиеся в единое высказывание, как в случае специальных тематических номеров».

В 2021 году журнал удостоен Премии Андрея Белого в номинации «Литературные проекты и критика».

Издательство 
Издательство при журнале открыто в 2018 году. К 2022 году выпущены книги:

 Квентин Мейясу. «Число и сирена» .
 Александр Скидан. «Путеводитель по N» .
 Павел Пепперштейн. «Странствие по таборам и монастырям» .
 Жан-Поль Сартр. «Венецианский затворник» .
 Реза Негарестани. «Циклонопедия: соучастие с анонимными материалами» .
 Шандор Мараи. «Свечи сгорают дотла» .
 Шамшад Абдуллаев. «Другой юг» .
 Тур Ульвен. «Расщепление» .
 Эдуар Леве. «Автопортрет / Самоубийство» .
 Джорджо Агамбен. «Пульчинелла, или Развлечения для детей» .
 Милена Славицка. «Она» .

Ссылки 
 
 Страница издательства на портале syg.ma .
 Интервью главного редактора Кати Морозовой порталу «Твоя Италия» .
 Интервью главного редактора Кати Морозовой изданию «Москвич Mag» .
 Интервью Кати Морозовой и Игоря Гулина порталу «ГодЛитературы.РФ» .
Статья Александра Маркова о «Носороге» в журнале «Знамя» .

Примечания